Persoon met beroepsgeheim;
 Geheimhouder, een persoon uit de fictieve Harry Potter-wereld.